Mary Lambert peut désigner :
 Mary Lambert (née en 1989), chanteuse ;
 Mary Lambert (née en 1951), réalisatrice.

Voir aussi